Chrysonema är ett släkte av rundmaskar. Chrysonema ingår i familjen Dorylaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Chrysonema